Polje steht für:

 Polje, becken- oder talartig gewundene und von Erhebungen umschlossene Hohlform in Karstregionen

geografische Objekte in Bosnien und Herzegowina:
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Busovača, Kanton Zentralbosnien
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Cazin, Kanton Una-Sana
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Derventa, Republika Srpska
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Kalinovik, Republika Srpska
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Kreševo, Kanton Zentralbosnien
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Velika Kladuša, Kanton Una-Sana
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Višegrad, Republika Srpska

geografische Objekte in Kroatien:
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Dobrinj auf der Insel Krk

geografische Objekte in Montenegro:
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Bar

geografische Objekte in Slowenien:
 Polje (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Bohinj
 Polje, Ortsteil der Gemeinde Tolmin